Elster (Elbe), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Elster (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Bad Elster, een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Weiße Elster, een rivier in Duitsland en Tsjechië
Zwarte Elster, een rivier in Duitsland
Elsterien, een glaciaal (ijstijd)

Personen
Hans Elster, een Duitse natuurkundige
Jon Elster, een Noorse sociaal theoreticus